Mansberk může být:
 Mansberk (Sejřek) – vesnice, součást obce Sejřek v okrese Žďár nad Sázavou
 Mansberk (Znojmo) – zaniklá osada, součást města Znojma v Jihomoravském kraji